Wen peut faire référence à :
 Wen, une série de bande dessinée de Jacques Stoquart et Éric ;
 le xian de Wen, une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 le xian de Wen, une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Wén (文), un caractère chinois ; il était utilisé comme unité d'une ancienne monnaie chinoise ;
 Wen ou Wynn (Ƿ), un caractère anglo-saxon.

wen est un code pouvant signifier :
 wen, le sorabe, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Homonymie de toponyme